Ikazuchi, trueno en japonés, ha sido el nombre empleado en cuatro destructores japoneses:

 El Ikazuchi, líder de la Clase Ikazuchi de 1899.
 El Ikazuchi, de la Clase Akatsuki.
 El Ikazuchi (DE-202), líder de la Clase Ikazuchi de 1956.
 El Ikazuchi (DD-107), de la Clase Murasame de 1996.

Nombres de buques de guerra de Japón